peut se référer à :

Patronyme 
Tosaka est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1993-), lutteuse japonaise ;
  (1987-), acteur et chanteur japonais ;
  (1900-1945), intellectuel marxiste japonais.

Toponymie 
 Tosaka-dera (鳥坂寺), temple bouddhiste de la préfecture d'Osaka.

Voir aussi